Gero (arcybiskup Kolonii)
 Gero (margrabia Marchii Wschodniej)
 Gero II (margrabia Łużyc)
 Gero (miasto) w Japonii